Аржако́в — русская фамилия. Известные носители:

 Аржаков, Михаил Петрович (1903—1977) — советский машиностроитель.
 Аржаков, Сергей Николаевич (род. 1977) — российский кудоист, мастер спорта.
 Аржаков, Степан Максимович (1899—1942) — якутский советский государственный и партийный деятель.

 Аржакова, Елена Владимировна (род. 1989) — российская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции.
 Аржакова, Нелли Михайловна (род. 1957) — деятель кинематографии, редактор, сценарист.